Vidovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vidovići, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vidovići, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vidovići, une localité située dans la municipalité de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar.